Das Göteborg International Film Festival (GIFF), früher das Göteborg Film Festival, ist ein jährlich in Göteborg stattfindendes Filmfestival und gilt als eines der bedeutendsten Ereignisse der skandinavischen Filmbranche. Das Filmfestival wurde 1979 gegründet. 

Im internationalen Wettbewerb gibt es als Hauptpreis das Dragon Award Best Nordic Film für den besten nordischen Film. Weitere Preise werden etwa an den besten Kurzfilm und das beste Erstlingswerk (The Ingmar Bergman International Debut Award) verliehen.

Siehe auch 
 Liste der Filmfestivals in Schweden

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Filmfestival in Schweden
Kunst (Göteborg)
Erstveranstaltung 1979
Veranstaltung in der Gemeinde Göteborg